Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 608 dans le monde.

 RS-608 au Brésil
 Route nationale 608 en France